KRC Genk er en belgisk fodboldklub. Klubben opstod ved en fusion mellem Waterschei Thor og KFC Winterslag.

Titler 
 Belgiske mesterskaber (4): 1999, 2002, 2011 og 2019
 Belgiske pokalturnering (6): 1980*, 1982*, 1998, 2000, 2009 og 2013
(*) Under navnet Watershei Thor.
 Belgiske Super Cup (1): 2011

Danske spillere 
 Brian Hamalainen
 Joakim Mæhle 
 Marcus Ingvartsen

Nuværende spillertrup 
Pr. 17/11/2013

 

Genk, KRC
Etableret i 1988
Genk